Сполучення — особливе розташування об'єкта Сонячної системи відносно Сонця.
 Діагональне сполучення гірничих виробок — рудникова вентиляція.
 З'єднина, сполучення — поєднання складових одиниць в техніці.
 Кріплення сполучення — гірниче кріплення.
 Народний комісаріат шляхів сполучення — державний орган СРСР, що керував діяльністю залізниць у 1917—1946 роках.
 Непряме міжнародне сполучення — перевезення.
 Паралельне сполучення —
 Реакція сполучення — хімічна реакція, внаслідок якої з атомів або молекул однієї, двох чи кількох простих чи складних речовин утворюються молекули одної нової речовини.
 Фразеологічне сполучення — стійке поєднання слів, що виступає в мові як єдиний неподільний і цілісний за значенням вислів.
 Хід сполучення — польова фортифікаційна споруда.